Barren Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
 Barren Township (Independence County, Arkansas)
 Barren Township (Jackson County, Arkansas)
 Barren Township (Illinois)

Barren Fork Township ist der Name folgender Township in den Vereinigten Staaten:
 Barren Fork Township (Arkansas), im Izard County
 Barren Fork Township (Missouri), im Ozark County